Lendel ist der Familienname folgender Personen:

 Miglė Lendel (* 1996), litauische Radsportlerin
 Vasilijus Lendel (* 1995), litauischer Radsportler

Siehe auch:

 Lendl